

Cinema 
 All Mixed Up – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Selig Polyscope Company
 All Mixed Up – cortometraggio del 1918 diretto da Al Christie

Musica 
 All Mixed Up – traccia dell'album The Cars dei The Carsdel 1978
 All Mixed Up – singolo dei 311 del 1995
 All Mixed Up – album dei La Bouche del 1996
 All Mixed Up – singolo promozionale dei Red House Painters del 1996
 All Mixed Up – EP dei Korn del 1999
 All Mixed Up – traccia dell'album Compression di Billy Sheehan del 2002